kaszak – w medycynie, torbiel zastoinowa tworząca się w obrębie mieszków włosowych i gruczołów łojowych. 
 kaszak – w kuchni lubelskiej, bułka nadziana kaszą gryczaną i twarogiem

osoby o nazwisku Kaszak:
 Grzegorz Kaszak – polski duchowny rzymskokatolicki

Zobacz też